Ferula lophoptera är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Ferula lophoptera ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
lophoptera